Levis puede referirse a:
Lévis, ciudad de Quebec (Canadá);
Levis, localidad de Francia;
Saint-Henri-de-Lévis, localidad de Chaudière-Appalaches (Quebec);
Levi Strauss & Co., abreviatura de Levi Strauss & Co., empresa norteamericana de ropa;
Grevillea levis, arbusto de Australia.

Personalidades 
François-Gaston Lévis (1719-1787), militar francés;
Levi Strauss, empresario norteamericano, fundador de Levi Strauss & Co.;
Diego Levis, escritor y docente argentino.